Kroda () est un groupe ukrainien de Black Metal païen formé en 2003 à Dnipro. Les thèmes principaux du groupe sont le paganisme, l'histoire, la nature, le traditionalisme et l'anti-christianisme.

Histoire du groupe 
Le groupe a été formé en 2003 par deux musiciens, Eisenslav et Viterzgir (ce dernier quittera le groupe en 2010, il dirige le label Gallicia Distribution).  

Le nom du groupe est tiré de l'ancienne langue slave orientale, il désigne le « feu funéraire » lors d'une crémation sur un bûcher. Selon la légende, lorsque les corps des guerriers brûlent, leurs âmes sont emportées par la fumée vers les domaines célestes des dieux. La fumée sert alors de guide pour le Rod. En sanskrit, le mot kroda signifie colère, rage. Cette signification révèle tous les concepts du groupe.   

Leur deuxième album До небокраю життя. . . ( Towards The Firmaments Verge Of Life... ) fut enregistré en 2005 et sort le 20 juillet de la même année. Il est remasterisé et réédité en 2012 sur Purity Through Fire Records. 

Jusqu'alors considéré comme un groupe purement studio, Kroda donne son premier concert en août 2007, au festival de musique ukrainienne "Svarohovo Kolo II", à Sébastopol. La même année, le 22 décembre, le groupe participe au fameux "Kolovorot Fest" de Kharkiv.

Membres 

 Actuels 

 Eisenslav - chant, basse (2003-présent) 
 One of Thorns - basse (2014-présent) 
 Rungvar - batterie (2014-présent) 
 Clin - claviers (2014-présent) 
 Olgerd - claviers (2011-présent) 

 Anciens membres 

 Viterzgir - guitares, basse, instruments folkloriques, claviers (2003-2010) 
 Khladogard - guitares (2014-2015) 

 Musiciens live 

 Beralb - basse (2007-2014) 
 AlgizTyr - batterie (2007-2008) 
 Yurii Krupiak - guitares (2007) 
 Serejen - guitares ( électriques et acoustiques ) (2007-2010) 
 Jotunhammer - sopilka (2007) 
 Tur - tambours (2008-2010) 
 Olgerd - claviers (2008-2010)

Discographie 

 Albums 

 Поплач мені, річко ... (2004) 
 До небокраю життя ... (2005) 
 Похорон сонця (Fimbulvinter) (2007) 
 Fünf Jahre Kulturkampf (2009) 
 Schwarzpfad (2011) 
 GinnungaGap GinnungaGaldr GinnungaKaos (2015) 
 Навій Схрон (Navij Skhron) (2015)  
 Selbstwelt (2018)

Notes et références 

Groupe musical formé en 2003
Groupe ukrainien de black metal